Das Herreneinzel (Rollstuhl) der Australian Open 2022 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressieger war Joachim Gérard. Dieses Jahr gewann Shingo Kunieda.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Herreneinzel
2022